Люсье́на Ива́новна Овчи́нникова (10 сентября 1931, Олевск, Житомирская область, Украинская ССР, СССР — 8 января 1999, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР (1973).

Биография 
Люсьена Овчинникова родилась 10 сентября 1931 года в городе Олевске Украинской ССР в семье офицера-пограничника. В возрасте шести лет девочка лишилась матери, отец женился вновь, и Люсьена училась жить с  мачехой. Отцу, в силу его профессии, часто приходилось переезжать, менять гарнизоны на Украине, в Карелии, Грузии, Туркмении. В итоге среднюю школу Люсьена окончила в Ашхабаде, столице Туркменской ССР.

С детства Люсьена мечтала стать актрисой. Когда её спрашивали: «Кем ты хочешь стать?», она неизменно отвечала: «Актрисой, как Любовь Орлова», но, будучи очень застенчивой, даже не посещала школьный драматический кружок. Несмотря на это, в возрасте семнадцати лет, сразу после школы, Люсьена буквально в одном платье, без денег и паспорта (его потом поездом передал отец) сбежала из Ашхабада в Минск, где жила её тётя, чтобы попытаться поступить в Минский театральный институт. Она опоздала — к моменту её приезда экзамены уже прошли и начались занятия, которые к тому же велись на белорусском языке. Не поступив в ВУЗ, Люсьена не вернулась домой, а поступила на работу ученицей продавца в парфюмерный отдел минского универмага. В следующем году девушка поехала в Москву для поступления в театральный институт.

В 1955 году окончила актёрский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (курс народного артиста РСФСР Григория Конского).

С 1955 по 1976 годы — актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Среди ролей: Варвара Маландина («Маленькая студентка» Н. Ф. Погодина, 1959), Маша («Время любить» Б. С. Ласкина, 1961) и другие. 

С 1976 по 1983 годы работала в Московском литературно-драматическом театре Всероссийского театрального общества (ВТО).

В 1985 — 1986 годах — актриса Ашхабадского русского драматического театра.

В 1990-е годы работала (состояла в труппе) в Государственном театре киноактёра в Москве.

Дебютом Люсьены Овчинниковой в кино стала органично сыгранная роль деревенской девушки Нюрки Макаровой в фильме «Отчий дом» (1959) режиссёра Льва Кулиджанова.

Всесоюзную популярность принесла актрисе роль Кати в фильме «Девчата» (1961) режиссёра Юрия Чулюкина. В этом фильме героиня Овчинниковой Катя исполнила в дуэте с героем Николая Погодина Сашкой-гармонистом ставшую впоследствии популярной песню «Старый клён» композитора Александры Пахмутовой и поэта Михаила Матусовского.

После роли в фильме «Девчата» режиссёры начали активно приглашать актрису на роли второго плана и эпизодические роли: «Девять дней одного года» (1962), «Утренние поезда» (1963), «Верность» (1965), «Журналист» (1967) и другие.

Свою первую главную роль Люсьена Овчинникова сыграла в производственной драме режиссёра Фёдора Филиппова  «На завтрашней улице» в 1965 году. Её героиня Настя Буланова работает на стройке гидроэлектростанции, но у Насти проблемы от разгульного характера и пьянства. При помощи секретаря парткома и добрых советских людей, Настя встаёт на путь исправления.

В 1969 году Люсьена Овчинникова сыграла ещё одну главную роль в кино — роль Зины Голубевой в фильме режиссёра Виталия Мельникова «Мама вышла замуж». 

В 1973 году, после исполнения эпизодической роли Вали, невесты Петрыкина, в советском телевизионном многосерийном фильме «Большая перемена» (1972 — 1973), Люсьене Овчинниковой было присвоено почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».

Кроме того, актриса исполнила небольшие роли в киножурналах «Ералаш» и «Фитиль», озвучивала мультфильмы.

Смерть 
Люсьена Овчинникова скончалась 8 января 1999 года в Москве на 68-м году жизни, пережив своего мужа, актёра Валентина Козлова, всего на четыре месяца. Причиной её смерти стал оторвавшийся тромб. 12 января тело актрисы было кремировано, а урна с прахом захоронена в колумбарии Введенского кладбища; позже, в 2021 году, она была перезахоронена в семейной могиле на том же кладбище (участок № 3).

По стечению обстоятельств умерла в тот же день что и Вера Ивлева (сбита машиной)

Личная жизнь 

Сожитель  — Владимир Храмов, режиссёр. Люсьена и Владимир познакомились во время учёбы в ГИТИСе. Их брак был неофициальным, расписаться они так и не решились.
 Сожитель — Александр Холодков (1917 — 14 сентября 1965), актёр. Люсьена и Александр работали вместе на сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
 Муж (официальный брак) — Валентин Козлов (8 марта 1937 — 30 августа 1998), актёр. Люсьена и Валентин поженились в 1966 году, прожив вместе 32 года.

Детей у Люсьены Ивановны не было.

Фильмография

Роли в кино 

 1957 — Хождение по мукам (фильм № 1 «Сёстры») — Луша, горничная
 1959 — Отчий дом — Нюрка Макарова
 1959 — Солнце светит всем — Зоя, кондуктор
 1960 — Первый день мира — Наташа, медицинская сестра
 1960 — Девичья весна — Анастасия Пчёлкина, повар на пассажирском теплоходе «Эльбрус» (в титрах Людмила Овчинникова)
 1961 — Разноцветные камешки — Нина
 1961 — Девчата — Катя, обрубщица сучьев, соседка Тоси по комнате в общежитии
 1962 — Девять дней одного года — Нюра, сестра Гусева
 1963 — Утренние поезда — Инка
 1964 — Лёгкая жизнь — Маша
 1964 — Повесть о Пташкине — Феня
 1964 — Хоккеисты — Надя Кудрич, жена Петра
 1965 — Верность — вдова
 1965 — Звонят, откройте дверь — Нечаева, мать Тани
 1965 — На завтрашней улице — Настя Буланова
 1966 — Женщины — Анечка, работница мебельной фабрики
 1967 — Журналист — Тамара, подруга Шуры
 1967 — Сильные духом — Галя
 1968 — Встречи на рассвете — Людмила, колхозница-птичница
 1969 — Мама вышла замуж — Зина Голубева (главная роль)
 1969 — Белый флюгер — Варвара Дорохова, мама Федьки и Карпухи
 1970 — На пути к Ленину — Римма, секретарь ЦК ВЛКСМ
 1971 — Телеграмма — жена новосёла, играющая на баяне и поющая песню «А где мне взять такую песню?» (нет в титрах)
 1972 — Включите северное сияние — Мария Петровна, мама Наташи и Лёни
 1972 — Вера, Надежда, Любовь — Глаша, подруга Веры
 1972 — Ждём тебя, парень — Лиза Фролова, жена Гаврилы
 1973 — Большая перемена — Валя, невеста бригадира Петрыкина
 1974 — Большое космическое путешествие — Зоя Петровна, мама Дружинина
 1974 — Ералаш (выпуск 2, серия «Не надо волноваться!») — школьная медсестра
 1975 — Ольга Сергеевна — Маргарита
 1975 — Такая короткая долгая жизнь — Тамара Павловна Калугина
 1975 — Это мы не проходили — Полина Сергеевна, мать Милы (в титрах не указана)
 1975 — Мои дорогие — Шура Петрова
 1976 — Двадцать дней без войны — Ксения Сергеевна, бывшая жена Лопатина
 1976 — Дневник Карлоса Эспинолы — эпизод
 1976 — Колыбельная для мужчин — Клавдия Ивановна
 1977 — Люся — тётя Паша, участница экспедиции
 1977 — Риск — благородное дело — камео
 1978 — И снова Анискин — Ольга Пешева, доярка
 1979 — Камертон — Мария Фёдоровна, мама Ганушкина
 1981 — Плывут моржи — Зоя Дмитриевна
 1982 — Свидание с молодостью — Люся Иванова
 1983 — Приступить к ликвидации — Климова
 1983 — Пробуждение — Валентина Воропаева
 1985 — Валентин и Валентина — Рита, проводница поезда, подруга матери Валентина
 1985 — Город над головой — Шура
 1985 — Джигит всегда джигит — Анна Петровна, главный врач профилактория
 1989 — Женщины, которым повезло — Антонина Михайловна, учитель словесности
 1989 — Неприкаянный
 1990 — Место убийцы вакантно… — жена Кныша
 1991 — Агенты КГБ тоже влюбляются — мать Миши-Толяна
 1991 — Семнадцать левых сапог — Марья
 1991 — Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке — Варвара
 1992 — Менялы — администратор гостиницы
 1992 — Убийство на Ждановской — Ирина Евгеньевна Сергиенко, дежурная на станции «Ждановская»
 1993 — Альфонс — продавец в колбасном отделе
 1994 — Трень-брень — бабушка Даша
 1997 — Ночь жёлтого быка (Туркмения)

Озвучивание мультфильмов 
 1967 — Маугли. Ракша — мать-волчица Ракша, приёмная мать Маугли
 1971 — Маугли. Возвращение к людям — мать-волчица Ракша, приёмная мать Маугли
 1973 — Фока — на все руки дока — Белёна
 1973 — Детство Ратибора — Анея
 1973 — Персей — младшая из трёх сестёр-старух Грайи
 1973 — Сокровища затонувших кораблей — Мвамба
 1975 — Лиса и медведь — лиса
 1977 — Последний лепесток — мама Жени

Государственные награды 
 1973 — «Заслуженная артистка РСФСР»

Память 

 «Люсьена Овчинникова. „Пёстрая лента“» («Первый канал», 2003)
 «Люсьена Овчинникова. „Абсолютно счастливая женщина“» («ТВ Центр», 2007)
 «Люсьена Овчинникова. „Жизнь в ожидании любви“» («Первый канал», 2008)
 «Люсьена Овчинникова. „Мотылёк“» («Культура», 2011)
 «Люсьена Овчинникова. „Частная история“» («Москва 24», 2015)
 «Люсьена Овчинникова. „Последний день“» («Звезда», 2018)
 «Люсьена Овчинникова. „Раскрывая тайны звёзд“» («Москва 24», 2019)
 «Люсьена Овчинникова. „Звёзды советского экрана“» («Москва 24», 2019)
 «Люсьена Овчинникова. „Улыбка сквозь слёзы“» («ТВ Центр», 2021)

Примечания

Ссылки 
 Овчинникова Люсьена Ивановна, актриса. // ruskino.ru
 Как они умерли. Люсьена Овчинникова (1931—1999).  // akter.kulichki.com
 Овчинникова Люсьена Ивановна.  // animator.ru
 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Похороненные на Введенском кладбище